

Cinema
Pitchfork – film horror statunitense del 2016, diretto da Glenn Douglas Packard

Musica
Pitchfork – gruppo post-hardcore statunitense attivo dal 1986 al 1990
Pitchfork – extended play del 1991 del gruppo statunitense Clutch
Pitchfork – rivista online musicale con sede a Chicago, lanciata nel 1995 da Ryan Schreiber

Persone
Colin Pitchfork – criminale britannico
Maureen Pitchfork – nuotatrice e allenatrice di nuoto inglese